Peucedanum borysthenicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michail Klokov. Peucedanum borysthenicum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
borysthenicum